Le psaume 116 peut désigner :
 le psaume 116 (114-115) : psaume 116 selon la numérotation hébraïque, psaumes 114 et 115 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 117 (116) : psaume 117 selon la numérotation hébraïque, psaume 116 selon la numérotation grecque.